Danmarksmesterskabet i håndbold for mænd 1949–50 var det 14. Danmarksmesterskab i håndbold for mænd afholdt af Dansk Håndbold Forbund. Mesterskabet blev afviklet som en landsdækkende liga bestående af ni hold, som spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af IF Ajax, som dermed vandt mesterskabet for sjette gang. Sølvmedaljerne gik til USG, mens bronzemedaljerne blev vundet af Helsingør IF.

Danmarksturneringen 

Ni hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. På grund af udvidelsen af 1. division fra ni til ti hold var der ingen nedrykning.

1. division blev den efterfølgende sæson udvidet med Efterslægtens Boldklub, som vandt oprykningsturneringen.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Dansk Håndbold Forbund
 HVEM HVAD HVOR – Politikens Aarbog 1951

Noter 

Håndbold i 1949
Håndbold i 1950
DM i håndbold (mænd)